Christo van Rensburg – ex tennista sudafricano
 Dianne van Rensburg – ex tennista sudafricana
 Jacques Janse van Rensburg – ex ciclista su strada sudafricano
 Johannes van Rensburg – politico sudafricano
 Reinardt Janse van Rensburg – ciclista su strada sudafricano